Moúlki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Moúlki (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Alíartos, kommunhuvudort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Aiánteio, ort, Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar